Penumbra (DC Comics)
Shade (canção de Silverchair)

Desambiguação